Liberatore puede referirse a:
La palabra italiana para liberador.

Apellido
Tanino Liberatore, dibujante de cómic italiano.
Niccolò di Liberatore, pintor italiano.
 Lou Liberatore, actor estadounidense.
 Tony Liberatore, futbolista australiano.
 Matteo Liberatore, filósofo y teólogo jesuita italiano.

Asteroide
 17960 Liberatore, asteroide descubierto en 1999.

Arte y cultura
San Liberatore a Maiella, abadía benedictina italiana (-:en:San Liberatore a Maiella) dedicada a San Liberatore (San Eleuterio).